Рейтинг клубів КОНМЕБОЛ ― система оцінки футбольних клубів з країн, які входять до складу КОНМЕБОЛ. В Європі, наприклад, існує аналогічний рейтинг ― рейтинг клубів УЄФА .

У 2020 році КОНМЕБОЛ на своєму сайті опублікувала рейтинг, який включав в себе 212 клубів з 11 країн (Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Уругвай, Чилі). Так, в 2019 році в рейтинг входило 210 клубів, в 2018 ― 208, в 2017 році ― 199 клубів.

Також в рейтингу присутні мексиканські клуби, не дивлячись на те, що Мексика є членом КОНКАКАФ, а не КОНМЕБОЛ. Проте, зважаючи на те, що мексиканські клуби беруть участь у Кубку Лібертадорес і раніше виступали в Південноамериканському кубку, було прийняте рішення включити клуби цієї країни у даний рейтинг.

Система оцінювання 
При оцінюванні рейтингу клубів до уваги беруть виступи у наступних турнірах:

 Кубок Лібертадорес
 Південноамериканський кубок
 Рекопа Південної Америки
 Кубок банку Суруга
 Клубний чемпіонат світу з футболу

Також враховуються виступи у місцевих та національних чемпіонатах.

Виступи у Кубку Лібертадорес за останні 10 років

Виступи у Кубку Лібертадорес з 1960 року

Виступи у національному чемпіонаті за останні 10 років 
Чемпіон кожного національного чемпіонату, організованого відповідними асоціаціями, буде отримувати бонус у розмірі 50 очок в рік з урахуванням результатів останніх 10 років. Цей бал матиме пропорційне значення за рік, причому останній рік матиме значення 100%, і він буде зменшуватися на 10% кожен рік до досягнення десятого року, який буде мати значення 10%. Наприклад, чемпіон Апертури Аргентини в 2009 році, «Банфілд», отримав в свій рейтинг 2018 року +50 очок. В наступному році йому за цю перемогу додадуть вже тільки 45 очок, через рік вже 40, потім 35 очок і т.д. Якщо чемпіонів кілька, результат ділиться між ними порівну.

Рейтинг клубів КОНМЕБОЛ 2017

Список країн-членів КОНМЕБОЛ за кількістю клубів, представлених у рейтингу 2017 року 
  ― 17
  ― 10
  ― 7
  ― 16
  ― 6
  ― 7
  ― 8
  ― 10
  ― 12
  ― 8
  ― 9

Рейтинг клубів КОНМЕБОЛ 2018

Список країн-членів КОНМЕБОЛ за кількістю клубів, представлених у рейтингу 2018 року 

  ― 22

  ― 15
  ― 13
  ― 28
  ― 11
  ― 19
  ― 19
  ― 19
  ― 18
  ― 22
  ― 24

Рейтинг клубів КОНМЕБОЛ 2019

Список країн-членів КОНМЕБОЛ за кількістю клубів, представлених у рейтингу 2019 року 
  ― 22

  ― 15
  ― 13
  ― 28
  ― 11
  ― 19
  ― 20
  ― 19
  ― 18
  ― 22
  ― 25

Рейтинг клубів КОНМЕБОЛ 2020

Список країн-членів КОНМЕБОЛ за кількістю клубів, представлених у рейтингу 2020 року 
  ― 23

  ― 15
  ― 14
  ― 28
  ― 11
  ― 19
  ― 20
  ― 19
  ― 18
  ― 23
  ― 25

Примітки 

КОНМЕБОЛ
Кубок Лібертадорес
Футбольні рейтинги
Південноамериканський кубок
Рекопа Південної Америки
Клубний чемпіонат світу з футболу